Bezdédfalva (1899-ig Veszka-Bezdedó, szlovákul Vieska-Bezdedov), Puhó városrésze, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Bezdédtelek (románul Bezded), Románia, Szilágy megye
Tiszabezdéd, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

hasonló: Bezdán